Bitterli ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Bitterli (* 1998), Schweizer Unihockeyspieler
 Rosie Bitterli Mucha (* 1958), Schweizer Politikerin, Präsidentin des Luzerner Grossen Rats 1998
 Timotheus Bitterli (1905–1990), Schweizer Ordensgeistlicher
 Urs Bitterli (1935–2021), Schweizer Historiker
 Urs Bitterli (Ruderer) (* 1944), Schweizer Ruderer